Corinthians pode referir-se a:

Futebol

Brasil

Alagoas
 Sport Club Corinthians Alagoano - clube de futebol da cidade de Maceió

Paraná
 Corinthians Paranaense - foi um dos nomes do J. Malucelli, clube de futebol extinto, da cidade de Curitiba

Rio Grande do Norte
 Atlético Clube Corintians - clube de futebol da cidade de Caicó

São Paulo
 Corinthians Futebol Clube - clube de futebol da cidade de Santo André
 Corinthians Jundiaiense Foot-Ball Club - clube de futebol da cidade de Jundiaí
 Esporte Clube Corinthians – clube de futebol da cidade de Presidente Prudente
 Esporte Clube Corinthians de Votorantim – clube de futebol da cidade de Votorantim
 Esporte Clube Corintians (Casa Branca) – clube de futebol da cidade de Casa Branca
 Sport Club Corinthians Paulista - clube de futebol da cidade de São Paulo
 Sport Club Corinthians Paulista B - Equipe B do Sport Club Corinthians Paulista, São Paulo

Cabo Verde
 Sport Club Corinthians São Vicente - clube de futebol de Cabo Verde

Estados Unidos
Sport Club Corinthians USA clube de futebol estadunidense da cidade de Fontana, na Califórnia

Reino Unido
 Corinthian Football Club - clube de futebol extinto da Inglaterra
 Corinthian-Casuals Football Club - clube de futebol da Inglaterra, formado da fusão do Corinthians F.C. e do Casuals F.C.

Futebol Americano
 Corinthians Steamrollers - clube de futebol americano da cidade de São Paulo

Música
 Corinthians (banda) - banda da Inglaterra

Desambiguações de clubes